În România există mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu numele Toplița:
Biserica de lemn din Toplița, Argeș
Biserica de lemn din Toplița (Harghita)
Biserica de lemn din Toplița, Sălaj